Råtta kan syfta på:

Råttor – ett släkte i underfamiljen möss 
Råttdjur – en familj gnagare
Råtta (zodiak) – ett djur i den kinesiska zodiaken
 Råtta – ett tecken i det traditionella ostasiatiska numreringssystemet Himmelska stammar och jordiska grenar.
 Skotråtta – ett slags beslag på en segelbåt